i Vescovi della Diocesi di Alessandria, in Italia
 i Vescovi del Patriarcato di Alessandria, in Egitto, fino allo scisma del 451